The Cost of Living (boek), een boek uit 1999 van Arundhati Roy
Cost of Living (Rick Wakeman), een studioalbum uit 1983
Cost of Living (film), film uit 1997
The Cost of Living (Jason Webley), een studioalbum uit 2007
The Cost of Living (The Static Age), een studioalbum
The Cost of Living (band), een band uit de jaren 80
The Cost of Living (The Clash), een EP van The Clash uit 1979
Cost of Living (Star Trek: The Next Generation), een aflevering van deze Amerikaanse televisieserie, 1992
The Cost of Living (Lost), een aflevering van deze Amerikaanse televisieserie, 2006
The Cost of Living (CSI: NY), een aflevering van deze Amerikaanse televisieserie